Moški svetovni rekord v teku na 5000 m. Prvi uradno priznani rekord je leta 1912 postavil Hannes Kolehmainen s časom 14:36,6, aktualni rekord pa je 14. avgusta 2020 postavil Joshua Cheptegei s časom 12:35,36. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 36 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

5000 m

en:5000 metres#Men's world record progression